

Села:
 Микуличі — Берестейська область, Барановицький район
 Микуличі — Гомельська область, Брагінський район
 Микуличі — Мінська область, Березинський район

Села:
 Микуличі — Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт

Села:
 Микуличі — Волинська область, Володимирський район
 Микуличі — Київська область, Бородянський район

Природоохоронна територія:
 Микуличі — заказник у Волинській області